Małoszewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Małoszewo (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: Wiesenau, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Lebus:
 Małoszewo (Bledzew), Ort im Powiat Międzyrzecki, bis 1945: Blesen, Kreis Schwerin/Warthe, Brandenburg
 Woiwodschaft Masowien:
 Małoszewo (Bodzanów), Ort im Powiat Płocki